Hiebert ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Hiebert (1919–2012), kanadisch-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Xenia Hiebert (* 1998), paraguayische Leichtathletin